Чирков — російське прізвище.

 Чирков Борис Петрович (1901—1982) — російський актор.
 Чирков Георгій Юрійович (1979) — російський хокеїст, захисник.
 Чирков Олександр Семенович (1941) — доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, керівник Науково-творчого комплексу «Драматургія»
 Чирков Семен (? — ?) — капітан Ізюмського слобожанського козацького полку, комендант Бахмутської фортеці на початку XVIII ст.
 Чирков Сергій Миколайович (1950) – український прозаїк, поет, публіцист, перекладач.
 Чирков Юрій Іванович (1919—1988) — російський письменник-мемуарист, метеоролог, доктор географічних наук, професор, в'язень ГУЛАГу.
 Чирков Юрій Іванович (1947—2014) — колишній радянський і український футболіст та футбольний тренер

Див. також 
 Чирко
російські прізвища